Смислов Василь Васильович — радянський шахіст, чемпіон світу з шахів 1957—1958 років, дворазовий чемпіон СРСР (1949, 1955).
 Смислов Віктор — інженер гідравліки й аеродинаміки родом із Чигиринщини, професор.
 Смислов Дмитро Іванович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Також 
 5413 Смислов — астероїд головного поясу.